Batalla de Tampico es el nombre de dos enfrentamientos armados ocurridos en la ciudad de Tampico (México):

Batalla de Tampico en 1829, como parte de la expedición de reconquista española hacia México.
Batalla de Tampico en 1863, como parte de la Segunda Intervención francesa en México.